Gunthorpe – miejscowość w hrabstwie Cambridgeshire (Anglia)
 Gunthorpe – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Gunthorpe – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)
 Gunthorpe – miejscowość w hrabstwie Nottinghamshire (Anglia)
 Gunthorpe – miejscowość w hrabstwie Rutland (Anglia)